Dam — компьютерная шашечная программа (международные шашки). Разработчик Harm Jetten (Нидерланды), одна из старейших шашечных программ.

История 
 1987—1990 DAM 0.0, 1.0, 1.1, 1.2 для компьютера Atari ST
 1991—1994 DAM 1.3 для компьютеров Atari ST и TT
 1995—1996 DAM 2.0, 2.1 для персональных компьютеров (16-bit, Windows 3.1x/95)
 1997 DAM 2.2 для персональных компьютеров (32-bit, Windows 95/NT4)
 1999, 18 мая, версия 2.2.7.

Позднее происходил только перевод интерфейса на другие языки.
 
Лучшая шашечная Freeware программа, играющая в международные шашки.
 
Спортивные достижения — Dam 2.2 — дважды победитель Computer Olympiad, Draughts (2002, 2007), серебро (2003), бронза (2006). Dam 1.3 — серебро 3-х Computer Olympiad, Draughts (1991) 

Участник Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди компьютерных программ (2007)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Шашечные программы
Компьютерные игры по алфавиту
Программное обеспечение, разработанное в 1987 году